Контула (квартал) — квартал району Меллункюля у Східному Гельсінкі
 Контула (станція метро) — станція метрополітену Гельсінкі